Elhanan ist der Name von:

 Nurit Peled-Elhanan, eine israelische Friedensaktivistin, sowie Professorin für Komparatistik
 Elhanan, eine Figur aus der Bibel, die den Riesen Goliat erschlug